Antoni Dąbrowski – major w powstaniu kościuszkowskim
 Antoni Dąbrowski (1769–1825) – matematyk, pijar, profesor Uniwersytetu Warszawskiego